Појам Бенетон може да се односи на:
 Бенетон (компанија),
 Бенетон Тревизо,
 Бенетон (Формула 1),